

Avant la conquête arabe 
Avant la conquête arabe au  Homs s'appelait Émèse et a été le théâtre de batailles appelées batailles d'Émèse :

Au 
 La bataille d'Émèse est une victoire des Romains menés par l'empereur Aurélien sur les Palmyréens menés par la reine Zénobie et son général Zabdas (272).
Au , deux batailles opposent les Arabes et les Byzantins
 La première bataille d'Émèse est la prise d'Émèse par Arabes menés par le général Abu Ubayda sous le calife Omar défendue par les Byzantins après un siège qui dure de  à .
 La seconde bataille d'Émèse est une victoire des Arabes menés par le général Abu Ubayda sous le calife Omar assiégé dans la forteresse d'Émèse contre les Byzantins (638).

Après la conquête arabe 
Au , trois batailles opposent les Mongols houlagides aux Mamelouks du Caire.
 La première bataille de Homs est une défaite des Mongols menés par de l’il-khan Hülegü contre les Mamelouks menés par Baybars ().
 La deuxième bataille de Homs est une défaite des Mongols menés par Mangou Temur, frère de l’il-khan Abaqa contre les Mamelouks menés par Qala'ûn ().
 La troisième bataille de Homs est une victoire des Mongols menés par l’il-khan Ghazan contre les Mamelouks menés par An-Nâsir Muhammad (22 et 23 ).

Période moderne 
Au cours de la première guerre égypto-ottomane :

 La bataille de Homs de 1832 est une victoire de l'Égypte contre l'Empire ottoman.

Au cours de la guerre civile syrienne, débutant en 2011, Homs a été le théâtre de longs combats :

 Le siège de Homs a duré près de plus de deux années, de  à , jusqu'à la reprise de la ville par l'armée assadiste loyaliste et le repli de la rébellion et des islamistes, le .